691 км, 691-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 691 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. Код 641816.
 691 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 599037.
 691 км (692 км) — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северной железной дороги в Костромской области. Код 307318.